Margus ist:

in der Antike:
 eine Stadt bei Viminatium in Moesia superior, beim heutigen Dorf Dubravica nahe Požarevac in Serbien, siehe Margum (Moesia) 
 ein Fluss in Moesia superior, heute die Morava in Serbien
 Schlacht am Margus im Jahr 285 zwischen den römischen Kaisern Diokletian und Carinus
 Vertrag von Margus im Jahr 434 zwischen Attila, Bleda und dem oströmischen Reich
 der namengebende Fluss der innerasiatischen Margiana, heute der Murgab (Fluss) in Afghanistan und Turkmenistan 

Vorname einer Person:
 Margus Hanson (* 1958), estnischer Politiker
 Margus Laidre (* 1959), estnischer Diplomat und Historiker